

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Igły – część miasta Chojnice
 Igły – przysiółek wsi Jurkowice, w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ

Zobacz też 
 igła
 Igły nad Drągiem – grupa turni w Tatrach Wysokich